Ranalisma är ett släkte av svaltingväxter. Ranalisma ingår i familjen svaltingväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Svaltingväxter
Ranalisma